"Paisley" pode ser
 Bob Paisley
 Ian Paisley
 Paisley (Escócia)
 Paisley (Flórida)
 Paisley (Oregon)
 Paisley Terrier
Caxemira (estampa)

Desambiguações de topônimos